Kerimäki var en kommun i landskapet Södra Savolax i Östra Finlands län. Kommunen ingår sedan 2013 i Nyslott. Kerimäki hade cirka 5 915 invånare och hade en yta på 875,39 km².

Kerimäki är enspråkigt finskt. Inom kommunens område ligger Kerimäki kyrka.

Externa länkar 

Före detta finländska kommuner
Nyslott